Jabłoniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jabłoniec, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jabłoniec, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Jabłoniec, un village du powiat de Bytów dans la voïvodie de Poméranie
 Jabłoniec, un village du powiat de Słupsk dans la voïvodie de Poméranie